Esta é uma lista de times de rugby do estado brasileiro de Minas Gerais.

Ver também 
  Campeonato Mineiro de Rugby

Times de rugby de Minas Gerais
times de rugby de Minas Gerais
Times